Оле́г Кононе́нко: Кононенко, Олег Григорьевич (1938—1980) — лётчик-испытатель.
 Кононенко, Олег Дмитриевич (род. 1964) — российский космонавт, Герой Российской Федерации.
 Кононенко, Олег Олегович (род. 1962) — лётчик-испытатель, Герой Российской Федерации.